Fernand Thesmar (1843-1912), peintre et maître émailleur français ;
 Ghislaine Thesmar (1943), danseuse française ;
 David Thesmar (1972), économiste français.